Guiglia kan syfta på:

 Guiglia (steklar) – ett släkte steklar

Geografi

Italien 

 Guiglia, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Modena, 

Robotskapade Italienförgreningar